Реакція Г. Маєра
 Реакція Віктора Маєра